Nüsperli  ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Nüsperli (1838–1890),  Schweizer Mechaniker und Fabrikinspektor
 Friedrich Nüsperli (1803–1876), Schweizer Theologe, Lehrer, Pädagoge, Redakteur und Autor
 Jakob Nüsperli (1756–1835), Schweizer evangelischer Theologe, Hauslehrer und Philanthrop